« Pour le meilleur et pour le pire » est une expression qui signifie qu'un engagement ou un événement vient avec des avantages et des inconvénients, en intensité variable. Lors des cérémonies de mariages , elle est souvent prononcée pour rappeler aux futurs mariés que leur engagement peut donner des moments intenses de joie et de peine. Dans la santé  comme dans la maladie. 

 Pour le meilleur et pour le pire (), film américain de Cecil B. DeMille (1919).
 Pour le meilleur et pour le pire (), film britannique de J. Lee Thompson (1954).
  (Van de Velde: Das Leben zu zweit – Die Sexualität in der Ehe), film allemand de Franz Josef Gottlieb (1969)
 Pour le meilleur et pour le pire (), film canadien de Claude Jutra (1975).
 Pour le meilleur et pour le pire (), comic strip canadien de Lynn Johnston (1979-2008).
 Pour le meilleur et pour le pire (), téléfilm franco-canadien de Clive Donner (1992).
 Pour le meilleur et pour le pire (), téléfilm d'Andy Wolk (1996).
 Pour le meilleur et pour le pire (), série télévisée américaine de Robert Berlinger et Bryan Gordon (2002).
 Pour le meilleur et le pire (), série télévisée américaine (2006-2010).
 Mood Muzik 3: For Better or for Worse, mixtape de Joe Budden (2007).
 Pour le meilleur et pour le pire, roman policier de Gunnar Staalesen paru chez Folio Policier en 2004.

Voir aussi 
 Pour le pire et pour le meilleur, film américain de James L. Brooks (1997)
 Pour le meilleur et pour le rire, film américain de Shawn Levy (2003)